

Села 
 Загребелля — Полтавська область, Лубенський район, Гребінківська міська громада (до 2020 року — Гребінківський район)
 Загребелля — Полтавська область, Лубенський район, Оржицька селищна громада (до 2020 року — Оржицький район)
 Загребелля — Полтавська область, Лубенський район, Чорнухинська селищна громада (до 2020 року — Чорнухинський район)